Минигулов — татарская фамилия.

Известные носители:
 Минигулов, Гусан (1898—1974) — Герой Социалистического Труда.
 Минигулова, Нурсиля Харисовна (род. 1965) — мастер спорта России международного класса по зимнему полиатлону.
 Минигулов, Фарид Гертович (род. 1966) — генеральный директор ООО «Казаньоргсинтез».

См. также 
 Милигуло